VC Groot Dilbeek is een Belgische voetbalclub uit gemeente Dilbeek. De club is aangesloten bij de KBVB Voetbal Vlaanderen met stamnummer 6325 en heeft blauw-wit als clubkleuren. De club speelde in haar bestaan verschillende seizoenen in de nationale reeksen. Momenteel komt de club uit in Tweede Provinciale Brabant.

Geschiedenis
Op 3 september 1958 werd in Dilbeek de eerste voetbalclub opgericht: Dilbeek Sporting Club (DSC). In z'n eerste twee seizoenen speelde de club bij het Katholiek Sportverbond, een met de KBVB rivaliserende amateurvoetbalbond. In maart 1960 maakte de club officieel de overstap naar de KBVB. Dilbeek Sport kreeg er het stamnummer 6325 en ging van start in de Derde Provinciale. Daarin bleef de club 17 jaar spelen alvorens een eerste keer te degraderen naar het allerlaagste niveau. In 1978 promoveerde club opnieuw; in 1980 volgde opnieuw degradatie.

Begin jaren 80 maakte de club weer een opmars. In 1983 keerde men terug in Derde en in 1984 slaagde Dilbeek er dankzij een titel in om een eerste keer tot in de Tweede Provinciale te raken. Pas in 1993 moest de club opnieuw degraderen. De naam werd in 1995 officieel verkort tot Dilbeek Sport. In geen tijd kon de club zich terug opwerken. In 2002 kon Dilbeek, dat ondertussen al in de Eerste Provinciale speelde, voor de eerste keer promoveren naar de nationale Vierde Klasse.

Dilbeek kon er zich vijf seizoenen handhaven, tot het degradeerde in 2007. De club zette speler-trainer Eric Viscaal en z'n assistent Rudi Smidts aan de deur. Een seizoen later won de club de provinciale eindronde, en keerde zo na één jaar terug in de nationale reeksen. Dilbeek werd in z'n eerste seizoen herfstkampioen in de Vierde Klasse B en eindigde enkele maanden later in het eindklassement derde, net na vicekampioen KSV Bornem.

De volgende seizoenen kon Dilbeek Sport dit resultaat niet herhalen, maar bleef in de middenmoot in Vierde Klasse eindigen. De club kreeg echter extra-sportieve problemen en in 2013 strandde men uiteindelijk ook op een laatste plaats, waardoor men zou moeten degraderen. De club ging in vereffening. Men ging een fusie aan met het naburige VC Groot-Bijgaarden, een vierdeprovincialer die bij de KBVB was aangesloten met stamnummer 5981. De fusieclub werd VC Groot Dilbeek genoemd en speelde verder met stamnummer 6325 van Dilbeek Sport. De nieuwe vzw nam de bondsschulden mee en aanvaardde om nog een bijkomende reeks te zakken. De fusieclub ging zo van start met stamnummer 6325 van Dilbeek Sport in Tweede Provinciale met negen strafpunten.

Tijdens seizoen 2020/2021 heeft Dilbeek nogmaals de bevestiging gekregen van Voetbal Vlaanderen voor behoud van 3 sterren kwaliteit. Hierdoor kan de jeugd verder op IP niveau spelen.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers
  Steve Colpaert (jeugd)
  Ives Cordier
  Daan De Pever (jeugd)
  Ringo Jacobs
  Sven Kums (jeugd)
  Gertjan Martens (jeugd)
  Eric Viscaal
  Steven Ribus
  Thomas Foket
  Gregory Mertens (jeugd)

Externe links
 Officiële site

Dilbeek
Sport in Dilbeek
Sportvereniging in Vlaams-Brabant